Снєгірьо́в () — російське прізвище.

 Снєгірьов Геннадій Іванович (1936–2008) — радянський футболіст, захисник.
 Снєгірьов Герасим Ігорович — харківський майстер народних інстурментів.
 Снєгірьов Євген (Гелій) Іванович — письменник.
 Снєгірьов Іван Тимофійович — український письменник.

Див. також 
 Снігірьов

Російські прізвища